Kaniluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaniluoto (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kaniluoto (ö i Södra Karelen, Imatra), 

Robotskapade Finlandförgreningar